Ла Кирингукуа има више значења:

 Ла Кирингукуа (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Кирингукуа (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кирингукуа (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кирингукуа (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кирингукуа (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику